Michael Green – atleta giamaicano
 Michael Green – pittore e scultore britannico
 Michael Green – sceneggiatore statunitense
 Michael Kenneth Green – cestista statunitense
 Michael Edward Green – cestista statunitense
 Michael Green – fisico britannico
 Mike Green – produttore musicale statunitense
 Michael David Green – hockeista su ghiaccio canadese